Ariola Records, également connu sous les noms Ariola, Ariola-Eurodisc et BMG Ariola, est un label allemand fondé en 1958. 

Indépendant depuis sa création, Ariola Records est racheté en 1987 par le groupe BMG qui devient Sony BMG en 2004, avant d'être une partie intégrante de Sony Music Entertainment en 2008.

Historique

Identité visuelle

Références

Liens externes 

Label discographique ayant son siège en Allemagne
Entreprise fondée en 1958
Entreprise ayant son siège à Munich
Bertelsmann
Sony Music Entertainment